Die Premyer Liqası 2003/04 war die zwölfte Auflage der höchsten Fußball-Spielklasse von Aserbaidschan. Die Spielzeit begann am 17. Mai 2003 und endete am 5. Mai 2004. Meister wurde zum vierten Mal Neftçi Baku PFK.

Zu Beginn der Saison bestand die Liga aus 15 Teams. Jedoch zog FK Ümid Baku nach acht Spielen wegen fehlendem Sponsor zurück und wurde am 26. Juli 2003 aufgelöst. Die absolvierten Spiele wurden annulliert.

FK Adliyya Baku wurde als Fünfter der 2. Liga zugelassen. Aus Protest weigerte sich Xəzər Universiteti Baku teilzunehmen. Der Ligaplatz wurde daraufhin am 20. Mai 2003 an Bakılı Baku PFK vergeben. Am 2. Juni 2003 wurde auch Xəzər Universiteti wieder zugelassen.

Nachdem Lokomotiv İmişli zwei Spiele in Folge nicht antrat, wurde das Team nach dem 15. Spieltag aus der Liga genommen. Die noch ausstehende Spiele wurden mit 0:3 gewertet.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Saisonübersicht mit Spielergebnissen auf Soccerway.com
 Peşəkar Futbol Liqası auf pfl.az

Einzelnachweise 

2003
Fußballsaison 2003/04